Юлиус Генрих Петерман (; 12 августа 1801, Глаухау — 10 июня 1876, Бад-Наухайм) — немецкий востоковед, специалист по арабистике, арменистике, османистике, семитологии.

Биография 
С 1837 года — профессор восточных языков в Берлинском университете, позже — консул Северогерманского союза в Иерусалиме.

В 1852—1855 годах совершил путешествие по Передней Азии и Персии, из которого вернулся знатоком редких языков, в том числе самаритянского.

В 1867—1868 годах продолжил свои исследования в Палестине.

C 1869 года — член-корреспондент Петербургской АН.

Труды 
 Grammatica linguae armenicae. Berlin, 1837.
 De Ostikanis, Arabicis Armeniae gubernatroibus. Berlin, 1840.
 Porta linguarum orientalium. Bde 1—4, 6. Berlin, 1840—1872 (краткие грамматики некоторых восточных языков).
 Beiträge zu einer Geschichte der neuesten Reformen des Osmanischen Reiches . Berlin, 1842 (с Рамисом Эфенди; на немецком и турецком языках).
 Reisen im Orient. 2 Bde. Leipzig, 1860—1861.
 Thesaurus sive liber magnus vulgo liber Adami appellatus. 2 Bde. Leipzig, 1867.
 Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache der heutigen Samaritaner. Leipzig, 1868.
 Pentateuchus samaritanus. 5 Bde. Berlin, 1872—1891.

Примечания

Литература 
 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 191.

Востоковеды Германии
Востоковеды XIX века
Арабисты Германии
Османисты
Арменисты